Putstraat (Sittard), een straat in het centrum van Sittard
 Putstraat (Tongeren), een straat in het centrum van Tongeren
 Korte Putstraat, een straat in het centrum van 's-Hertogenbosch
 Lange Putstraat, een straat in het centrum van 's-Hertogenbosch